Суперкубок Кіпру з футболу 2014 — 46-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2014 року між чемпіоном та володарем кубка Кіпру АПОЕЛем та фіналістом кубку Кіпру клубом Ерміс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Кіпр